Малая Кимитина (верхний приток Большой Кимитины)
 Малая Кимитина (нижний приток Большой Кимитины)